HMS Furious – nazwa noszona przez pięć okrętów Royal Navy:
 HMS „Furious” – 12-działowa kanonierka zbudowana w 1797 roku, w służbie do października 1802;
 HMS „Furious” – 12-działowy bryg, w służbie w latach 1804–1815;
 HMS „Furious” – drewniana fregata bocznokołowa, zwodowana w 1850, w służbie od 1853 roku, w 1867 roku przeklasyfikowana na hulk węglowy, wycofana w 1884 roku;
 HMS „Furious” – krążownik 2. klasy (pancernopokładowy), należący do typu Arrogant, w służbie od 1898 roku, w 1915 roku przeklasyfikowany na hulk pod nazwą „Forte”, wycofany w 1923 roku;
 HMS „Furious” – lekki krążownik liniowy zmodyfikowanego typu Courageous z 1917 roku, w latach 1921–1925 przebudowany na lotniskowiec, sprzedany na złom w 1948 roku.

Ponadto znane są dwa okręty Royal Navy noszące nazwę HMS Furieuse:
 HMS „Furieuse” – francuska 6-działowa szebeka, zdobyta w 1801 roku;
 HMS „Furieuse” – francuski 38-działowy okręt V rangi (fregata), zdobyty przez Brytyjczyków w 1809 roku i rozebrany w październiku 1816.

Bibliografia 
 
 

Furious